Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2006. годину.

Поредак

Референце 

2006
Музика у 2006.